Матье Эрбо (; род. 9 ноября 2000 года; Ланс), более известный как «ZywOo» — профессиональный киберспортсмен родом из Франции. Играет в команде Team Vitality на позиции снайпера. Лучший игрок по итогам 2019 и 2020 годов в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV.org.

Биография

Детство и юность 
ZywOo открыл для себя Counter-Strike в возрасте 7 лет, наблюдая за игрой своего брата и его кузенов. Хотя его мать не разрешила ему играть сразу, она согласилась сопровождать его на местных турнирах, когда ему не было и 10 лет. В 16 лет ему стали поступать предложения поиграть на постоянной основе, его мать, опасаясь, что он останется ни с чем, отказалась от них, т.к Матье приближался к выпускным экзаменам. Он по-прежнему будет играть за несколько команд, начиная с Nevermind, а затем за E-Corp Bumpers, с которыми он будет участвовать и выиграет свой первый настоящий большой турнир на севере Франции. Затем он и его команда обращается к WySix4, чтобы перейти в команду Against All Authority.

Карьера

2018 
Закончив школу, Матье теперь может профессионально заняться киберспортом и подписать контракт с Team Vitality.  Результаты пришли быстро, так как всего через несколько месяцев он выиграл DreamHack Open Atlanta 2018.  В следующем месяце он и его команда прошли квалификацию на майнор-квалификацию на следующий мейджор, Katowice Major 2019. В майноре Vitality заняли второе место, обеспечив себе место для мейджора в Катовице.

2019 
Результаты ZywOo и его команды не являются исключительными в мейджорах: он занял 9-11 место на Katowice Major 2019, а затем 5-8 место на StarLadder Berlin Major 2019. Они по-прежнему выиграют два лучших турнира в течение сезона, ECS Season 7 Finals и EPICENTER 2019, и дважды финишируют вторыми на ESL One Cologne 2019 и DreamHack Masters Malmö 2019.

Индивидуальная статистика Матье впечатляет: он 5 раз заканчивал турнир MVP в течение года и имеет рейтинг 1,30 на LAN-соревнованиях. В январе 2020 года Матье Эрбо был признан лучшим игроком в мире на 2019 год справочным сайтом HLTV.org, таким образом став первым французом и самым молодым игроком, получившим эту награду с момента его создания в 2010 году.

2020

Из-за перехода турниров на онлайн-режим(в связи с COVID-19), многие турниры не состоялись и были перенесены; из-за не самой большой конкуренции в этом году, издание HLTV.org опубликовало окончательный рейтинг лучших игроков в CS: GO за 2020. Второй год подряд в этой номинации победил игрок Team Vitality Матье ZywOo Эрбо. За ним расположился снайпер Natus Vincere Александр s1mple Костылев, а замкнул тройку Николай device Редтц из Astralis.

Достижения 

Полужирным выделены турниры серии Major.

Топ HLTV

Примечания

Ссылки 

 ZywOo в Steam 
 ZywOo на FACEIT

 Twitch канал 

Киберспортсмены Франции
Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive